Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore John-Paul Fruttero che ha battuto in finale Kristian Pless 7-64, 7-66.

Teste di serie 

 Marcos Daniel (quarti di finale)
 Paul Capdeville (quarti di finale)
 Júlio Silva (primo turno)
 André Sá (quarti di finale)

 Kristian Pless (finale)
 Thiago Alves (primo turno)
 Franco Ferreiro (primo turno)
 Santiago González (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2005